Орос — (від грець. ὅρος (орос) — межа, рубіж; звідси: визначення) — визначення догматичного характеру сформульоване і утвердження на Вселенському чи Помісному соборі, визнане повнотою Церкви.
 Орос — місто та муніципалітет у Бразилії, в Північно-Східному регіоні, штат Сеара.
 Орос — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Жиронда .
 Айон-Орос Айон-Орос. (Άγιον Όρος. Свята Гора) — півострів, третій східний «палець» Халкідіки .
 Каріес (Айон-Орос) (Καρυές) — селище в Греції, у номі Айон Орос, офіційний духовний та світський адміністративний центр
 Орос-Бетелу (Oroz-Betelu (офіційна назва), Orotz-Betelu) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра .

Орос — прізвище.

 Атанас Орос ( 1960) — угорський греко-католицький єпископ Мішкольцький.
 Орос Василь Олексійович (1919—?) — український радянський діяч, новатор сільськогосподарського виробництва.
 Петро Павло Орос (1917—1953) — єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії.
 Орос Ярослав Миколайович ( 1959) — український письменник.
 Орос Кристиан Даніель ( 1984) — румунський футболіст.

Примітки 

Прізвища